Уйское — название населённых пунктов, происходящее от реки Уй:

Казахстан 
 Уйское — село в Фёдоровском районе Костанайской области.

Россия 
 Уйское — село в Уйском районе Челябинской области.

См. также 
 Усть-Уйское
 Уйско-Санарский
 Уйско-Чебаркульская